3 miejscowości w Polsce:
 Orliniec – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Orliniec – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Orliniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk